Михаил Сергеевич Воробьёв:
 Воробьёв, Михаил Сергеевич (1908—1970) — советский актёр.
 Воробьёв, Михаил Сергеевич (род. 1997) — российский хоккеист.